Il doppio del torneo di tennis Cali Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Tomáš Anzari che hanno battuto in finale Bill Behrens e Kirk Haygarth 7-6, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Brent Larkham /  Roberto Saad (primo turno)
 Bill Behrens /  Kirk Haygarth (finale)

 Mauricio Hadad /  Nicolás Pereira (primo turno)
 Hernán Gumy /  Danilo Marcelino (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1994